Denali puede referirse a:

Monte Denali, montaña más elevada de Norteamérica;
Parque nacional y reserva Denali, área protegida en donde está incluido el monte homónimo;
Borough de Denali, condado de Alaska;
Autopista Denali, carretera que recorre parte del estado de Alaska.